Alexander Mitscherlich – psicologo tedesco
 Alexander Mitscherlich – chimico tedesco
 Andrea Ehrig-Mitscherlich – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio tedesca
 Christoph Wilhelm Mitscherlich – filologo classico tedesco
 Eilhard Mitscherlich – chimico tedesco
 Karl Gustav Mitscherlich – farmacologo tedesco